Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2021/22 — седьмой сезон турнира среди профессиональных футбольных команд, проводящийся Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА.

Участники 
По итогам предыдущего сезона в составе участников произошли следующие изменения:

 Команда Рубин (Ялта), заняв 1-е место по итогам открытого чемпионата Республики Крым среди любительских команд 2020/21, вышла в чемпионат Крыма.
 Команда Крымтеплица (Молодежное), отказалась от участия в чемпионате премьер-лиги КФС сезона-2021/22.
 Команда Фаворит ВД-Кафа (Феодосия), благодаря краху молодежненской «Крымтеплицы» сохранившая прописку в премьер-лиге КФС на сезон-2021/22, по сути, перестала существовать. Новое название Алустон-ЮБК (Алушта).
 Команда Кызылташ (Бахчисарай) сохранила право выступать в премьер-лиге КФС обыграв в стыковых матчах ФК Ялта.

Турнирная таблица 

|-

Примечание:

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков места в турнирной таблице определяются:

 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При равенстве всех этих показателей места команд определяются по лучшей средней оценке соревнований «Fair Play» по итогам чемпионата.

При равенстве наибольшего количества набранных очков у двух команд победитель чемпионата определяется в дополнительном матче между этими двумя командами.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Тренеры

Тренерские изменения

Результаты матчей

1, 2 круг

3, 4 круг

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Автоголы

Стыковые матчи

Суперкубок КФС 
14 августа, в городе-герое Севастополе пройдет первый матч нового футбольного сезона в Крыму. В поединке за Суперкубок Крымского футбольного союза сыграют действующий чемпион Премьер-лиги — ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС — «Гвардеец» из Скворцово (Симферопольский район).

Севастополь — обладатель Суперкубка КФС-2021.

Кубок КФС 2020/21 
В кубке принимают участие все клубы Чемпионата премьер-лиги КФС: Алустон-ЮБК, Гвардеец, Евпатория, Кызылташ, Океан, Рубин Ялта, Севастополь и ТСК-Таврия

1/4 финала 
Команды, указанные в парах первыми, будут хозяевами первых матчей.

Игры 1/4 финала Кубка КФС-2021 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

|}

1/2 финала 
В 1/2 финала Кубка КФС-2021/22 сыграют: «Кызылташ», «Евпатория», «Рубин Ялта» и «Гвардеец».

Команды, указанные в парах первыми, будут хозяевами первых матчей. Игры 1/2 финала Кубка КФС-2021/22 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

|}

Финал

Лучшие бомбардиры кубка

Открытый Чемпионат Крыма 
Открытый чемпионат Крыма — любительское соревнование, вторая лига Крыма

Перед началом сезона:

 

В течение сезона:

Результаты матчей 
1,2 круг

3,4 круг

Примечания 

 

Крым
2021
Футбол в России в сезоне 2021/2022